Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Annapolis”
 Pierwszy HMCS „Annapolis” był niszczycielem typu Town. W służbie kanadyjskiej w latach 1940-1945. Wcześniej nosił nazwę USS „MacKenzie” (DD-175).
 Drugi HMCS „Annapolis” był okrętem prototypowym swojego typu. W służbie w latach 1964-1996.

Bibliografia 
 

Annapolis